Си́лвиш ( //) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Фару. Численность населения — 10,8 тыс. жителей(город), 33,8 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в регион Алгарви и субрегион Алгарви. Входит в состав городской агломерации Большое Алгарви.

Расположение 
Город расположен в центре округа на берегу реки Араде северо-восточнее г. Портиман.

Расстояние до:
 Лиссабон — 181 км,
 Фару — 48 км.
 Бежа — 105 км
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Орике
 на северо-востоке — муниципалитет Алмодовар,
 на востоке — муниципалитет Лоле
 на юго-востоке — муниципалитет Албуфейра
 на юге — Атлантический океан.
 на юго-западе — муниципалитет Лагоа
 на западе — муниципалитет Портиман и Моншики
 на северо-западе — муниципалитет Одемира

Население

История 
Силвеш является бывшей столицей области Алгарви и имеет большое историческое значение.
Город основан в 1266 году.

Достопримечательности 
 Замок Силвиш
 Замок Алькантарилья
 Кафедральный собор Силвиш

Районы

Фотогалерея

См. также 
 Фару (округ)
 Муниципалитеты округа Фару
 Районы округа Фару

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Фару
Города Португалии